Het ATP-toernooi van Wenen (officieel het Erste Bank Open) van 2016 vond plaats van 24 tot en met 30 oktober in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Er werd indoor gespeeld in de Wiener Stadthalle op hardcourtbanen.

Het enkelspel werd gewonnen door Andy Murray. Hij versloeg in de finale Jo-Wilfried Tsonga met 6-3 en 7-6(6). Het dubbelspel werd gewonnen door Łukasz Kubot en Marcelo Melo. Zij versloegen in de finale Oliver Marach en Fabrice Martin met 4-6, 6-3 en [13-11].

Het toernooi van 2016 trok rond de 58.000 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 
 

Wenen
ATP-toernooi van Wenen